Не́я — река в России, протекает по Костромской и частично Кировской областях, левый приток Ветлуги. Длина — 115 км, площадь водосборного бассейна — 1370 км².

Образуется слиянием рек Дароватки и Воробьихи на высоте 122 м примерно в 3 км южнее посёлка Дароватка Поназыревского района Костромской области. Протекает в юго-западном направлении. Впадает в Ветлугу в 434 км от её устья. На реке — посёлок городского типа Поназырево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000041950.

Притоки 
(расстояние от устья)

 23 км: река Вощовка (пр)
 27 км: река Чёрная (лв)
 31 км: река Хмелёвка (лв)
 58,6 км: река Берёзовая (лв)
 58,8 км: река Прудовка (пр)
 61 км: река Третница (лв)
 77 км: река Хмелёвка (пр)
 89 км: река Пыхтунья (лв)
 94,5 км: река Полдневая (лв)
 94,7 км: река Шохорда (лв)

Примечания 

Притоки Ветлуги
Реки Поназыревского района
Реки Кировской области
Реки Шарьинского района